Милопотамос — греческий топоним. Может означать:
 Милопотамос (дим) — община.
 Милопотамос (Драма) — деревня в общине Драма.
 Милопотамос (Кея) — деревня на острове Кея.
 Милопотамос (Китира) — деревня на острове Китира.
 Милопотамос (Магнисия) — деревня в общине Загора-Муреси.